L'arrondissement de Spree-Neisse est un arrondissement  ("Landkreis" en allemand) du Brandebourg  (Allemagne).
Son chef-lieu est Forst (Lausitz).

Villes, communes & communautés d'administration 
(nombre d'habitants au 31 décembre 2017)

Démographie

Notes et références 

Arrondissement en Brandebourg